Георгий Иванович Петраше́нь (5 августа 1914, Череповец — 2004, Санкт-Петербург) — советский и российский математик и физик-теоретик, лауреат Государственной премии СССР, специалист в области математической физики, основатель ленинградской школы дифракции.

Биография 
Родился в семье инженера путей сообщения и англичанки, имел нескольких братьев и сестёр, сестра Мария Петрашень (1906—1977) стала известным математиком.

В 1924 году семья переехала в Ленинград.

В 1931 году окончил школу, поступил на заочное отделение физического факультета Ленинградского государственного университета и стал работать в лаборатории исследования грунтов Н. П. Пузыревского, в 1933 году перевёлся на очное отделение. После окончания университета поступил в аспирантуру на кафедру теоретической физики. Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Мезон в поле с центральной симметрией» под руководством В. А. Фока, после чего был направлен в Псковский педагогический институт в качестве преподавателя кафедры физики.

В 1941 году был призван в армию и направлен на работу, связанную с оборонной тематикой. В 1942 году был направлен в Военно-воздушную академию в Йошкар-Оле в качестве преподавателя кафедры физики.

В 1944 году в ЛГУ защитил докторскую диссертацию по теме: «Динамические задачи теории упругости в случае изотропной сферы», оппонентами были В. И. Смирнов, В. А. Фок и С. Г. Михлин. В 1948 году по приглашению В. И. Смирнова стал преподавателем в ЛГУ (до 1962 года) и по совместительству научным сотрудником в Научно-исследовательском институте математики и механики ЛГУ. До 1962 года читал курсы лекций по математической физике и теории относительности на физическом факультете и динамической теории распространения упругих волн на математико-механическом факультете. В 1951—1958 годах руководил созданной им лабораторией динамики упругих сред в ЛГУ, основной задачей которой было сопоставление результатов сейсмических наблюдений с выводами из теории распространения сейсмических волн. Большое внимание Петрашень уделял экспериментальной проверке проводимых в лаборатории исследований.

В 1948—1957 годах был научным сотрудником Ленинградского отделения Математического института имени В. А. Стеклова АН СССР, в 1957—1976 годах был его директором, был организатором семинара по математической статистике, на который пригласил в частности Ю. В. Линника. В 1961 году по инициативе Петрашеня и его коллеги В. А. Залгаллера ленинградская школа № 239 стала первой в СССР специализированной математической.

Приложил много усилий для создания Вычислительного центра АН СССР в Ленинграде.

Семья 
 Сын — физик Александр Георгиевич Петрашень (род. 1946).
 Дочь — Мария Георгиевна Самсонова (при рождении Петрашень).

Научная деятельность 
Первые работы были посвящены задаче Лэмба для однородного изотропного полупространства, дальнейшие — вычислению полей объемных и головных волн, распространяющихся в системе кусочно-однородных плоскопараллельных слоев.

В 1950-е годы занимался разработкой теории распространения упругих нестационарных процессов. В последующем занимался вопросами распространения упругих волн в плоскослоистых кусочно-однородных средах.

Петрашень заложил основу сейсмического экранирования волн высокоскоростными слоями.

Учениками Петрашеня были А. С. Алексеев, Е. И. Шемякин, Г. И. Марчук, Огурцов К. И., Ф. М. Гольцман, Б. Я. Гельчинский, В. М. Бабич, Г. И. Макаров, П. В. Крауклис, Л. А. Молотков, Б. М. Каштан и другие.

Библиография

Монографии

Мемуары

Признание 

 Государственная премия СССР.
 Орден Трудового Красного Знамени.

Примечания

Литература 

 
  

Сотрудники ПОМИ РАН
Мемуаристы России
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета